Novi Svet (en rus: Новый Свет) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.248 habitants. Pertany al districte de Sudak.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea